Estación Otamendi puede referirse a dos estaciones situadas en la Provincia de Buenos Aires, Argentina:
Estación Ingeniero Otamendi del ferrocarril Mitre, situada en el partido de Campana; o a
Estación Comandante Nicanor Otamendi del ferrocarril Roca, situada en la localidad homónima del partido de Gral. Alvarado.